Poecilopholis – rodzaj gadów z rodziny gleboryjcowatych (Atractaspididae).

Gatunki 
Do rodzaju należy jeden gatunek: Poecilopholis cameronensis

Przypisy 

Gleboryjcowate